Явец ( — возможно «боль», «печаль»)
 Город, по-русски — «Иабец»,  колена Иудина, в котором жили соферы ().
 Библейское имя, по-русски — «Иавис». Иавис — из колена Иуды. Мать дала ему имя «Иавис», потому что родила его в муках. Иавис был «знаменитее своих братьев». Бог послал Иавису благословение, после того как он, еще быв ребенком, вознес Богу свою молитву ().
 Фамилия еврейского происхождения. 

Этимологочески фамилия — акроним-нотарикон.
Имеется несколько линий носителей фамилии:
 Явец — Яаков Бен Ицхак А-Леви
 Явец — Яков Бен Цур.
 Явец — Яков Бен Цион Мендельсон
 Явец — Яков Эмден бен Цви Ашкенази

Известные носители 
 Явец, Михаил Александрович — преподаватель Ленинградской Морской академии; профессор мат-мехе ЛГУ в 1980 гг.
 Явец, Залман (Явец, Залман) (р. 1913—1976) сионистский активист в Литве и СССР.
 Явец, Зеев — раввин, один из основателей сионистского национально-религиозного движения МАФДАЛ в 1904 г.
 Явец, Цви — израильский историк, исследователь Древнего Рима
 Джавиц, Джейкоб Коппель (1904—1986) американский федеральный сенатор от штата Нью-Йорк
 Явец — согласно Талмуду, прозвище судьи Израилева Отниэля бен Кназа
 Явец — Яков Эмден, крупный раввин, борец с саббатианством

См. также 
 Еврейские фамилии-аббревиатуры
 Джавиц сентер

Ссылки 
 Библейская энциклопедия Брокгауза. Иабец (Иавис)